Гран-при Детройта 1986 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 22 июня 1986 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 Rob Walker (October, 1986). «5th Detroit Grand Prix: Front And Senna». Road & Track, 130—132.

Гран-при Детройта